F-Faktor steht für:
 Fertilitätsfaktor, eine andere Bezeichnung für das F-Plasmid in der Mikrobiologie
 F-Faktor (Verfahrenstechnik), eine Größe zur Beschreibung der Gasbelastung (Gasmenge) in einem thermischen Trennapparat